Коростенська міська гімназія — навчальний заклад міста Коростень.

Створена у 1939 р. як 8-річна школа N42, у воєнний час приміщення використовувалося під госпіталь, у 1946 р. була реорганізована у 8 річну школу N5, у 1961 р. перетворено у 10 річну школу N4 I — III ступенів акредитації, у 2005 році реорганізована у Коростенську міську гімназію. Учні гімназії виборюють призові місця на міських, обласних та республіканських олімпіадах.

Відділи та кафедри 

-Лінгвістичний відділ:
 Кафедра української мови та літератури
 Кафедра іноземної мови
 Кафедра російської мови та зарубіжної літератури
-Математичний відділ:
 Кафедра математики
 Кафедра економіки
 Кафедра фізики та астрономії
 Кафедра інформатики та програмування
-Природничий відділ:
 Кафедра хімії
 Кафедра біології
 Кафедра географії
-Кафедра народознавства та етнографії

-Кафедра ДПЮ та МСП

Посилання 
Офіційний сайт 

Освіта в Коростені
Гімназії України
Школи Житомирської області
Загальноосвітні школи України
Навчальні заклади, засновані 1939